Тённис () — немецкая фамилия.
 Тённис, Вильгельм (Tönnis; 1898—1978) — немецкий нейрохирург
 Тённис, Фердинанд (Tönnies; 1855—1936) — немецкий социолог

См. также 
 Теннис